Archivio federale – archivio di Stato della Germania
 Archivio federale svizzero – archivio di Stato della Svizzera